Nach dem deutschen Mathematiker Carl Friedrich Gauß (1777–1855) wurden unter anderem folgende Schulen benannt:

 Gaußschule Gymnasium am Löwenwall (Braunschweig, Niedersachsen)
 Gauß-Gymnasium Frankfurt (Oder) (Brandenburg)
 Carl-Friedrich-Gauß-Schule Hemmingen (Niedersachsen)
 Carl-Friedrich-Gauß-Gymnasium Hockenheim (Baden-Württemberg)
 Gauß-Gymnasium Worms (Rheinland-Pfalz)
 Ingenieurschule Gauß, die heutige Beuth Hochschule für Technik Berlin (Berlin)
 Carl-Friedrich-Gauß Gymnasium Schwandorf (Bayern)
 Carl-Friedrich-Gauß-Gymnasium Gelsenkirchen (Nordrhein-Westfalen)

Liste (Schulen nach Namensgeber)